A szorb ábécé a latin ábécén alapul, de használ diakritikus jeleket tartalmazó betűket is (ékezet, hacsek). Sok tekintetben hasonlít a cseh és a lengyel ábécére. A szorb ábécé standard karakterkódolása az ISO 8859-2 (Latin-2) tartalmazza. Az ábécé az alsószorb és a felsőszorb nyelveknél használatos, bár néhány betűt csak a két nyelv egyikében használnak.

A betűk írásmódja és hangértéke 

A korábbi alsószorb ábécé még tartalmazta a b́, ṕ, ḿ, és ẃ betűket, melyek a mai írásban a bj, mj, pj és wj karakterekre cserélődtek.

A szorb ábécében kettő digráf található:

A ch kettősbetű a h után következik az ábécé-sorrendben.

Források 
 Jana Šołćina, Edward Wornar: Obersorbisch im Selbststudium, Hornjoserbšćina za samostudij, Bautzen 2000, , Seiten 12–15 
 Starosta: Dolnoserbsko-nimski słownik, Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Bautzen 1999, , Seiten 15–21 

Latin eredetű ábécék
Szorb kultúra